Plusieurs villes portent le nom de Frankfort :

Certaines de ces villes ont été baptisées d'après le nom allemand (Frankfurt) de Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main), ville d'Allemagne.

Voir par ailleurs Francfort (Oder) (Frankfurt (Oder)), autre ville d'Allemagne que l'on retrouve sur la page d'homonymie Francfort (homonymie).

Frankfort, ville américaine de l'État du Dakota du Sud ;
 Frankfort, ville américaine de l'État de l'Illinois ;
 Frankfort, ville américaine de l'État de l'Indiana ;
 Frankfort, capitale de l'État du Kentucky, aux États-Unis ;
 Frankfort, ville américaine de l'État du Kansas ;
 Frankfort, ville du Maine ;
 Frankfort, ville américaine de l'État du Michigan ;
 Frankfort, village américain de l'État de New York ;
 Frankfort, ville américaine de l'État de New York ;
 Frankfort, ville américaine de l'État de l'Ohio ;
 Frankfort, ville américaine de l'État du Wisconsin..

Autre 
 Frankfort, ville d'Afrique du Sud.

Patronymie 
Frankfort est aussi un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Eduard Frankfort (1864-1920), peintre néerlandais

zh:法蘭克福 (消歧義)#美國